James Barton (1890-1962), interprete celebre del vaudeville
James Barton, musicista, un componente dell'Allegri Quartet;
James Barton Longacre (1794-1869), incisore e medaglista statunitense
James Barton Adams (1843-1918), poeta statunitense